Torricella puede referirse a:

 Torricella, localidad y comune italiana de la provincia de Tarento, región de Apulia, (Italia).
 Torricella Peligna, localidad y comune italianade la provincia de Chieti, en Abruzos, (Italia).
 Torricella del Pizzo, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, (Italia).
 Torricella Sicura, localidad y comune italiana de la provincia de Teramo, en Abruzos, (Italia).
 Torricella in Sabina, localidad italiana de la provincia de Rieti, región de Lazio, (Italia).
 Torricella-Taverne, comuna suiza del cantón del Tesino, en el distrito de Lugano, círculo de Taverne
 Torricella Verzate, localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, (Italia).